Si tú me quisieras puede hacer referencia a cuatro canciones:

Si tú me quisieras, canción de Mon Laferte, incluida en el álbum Mon Laferte Vol. 1. 
Si tú me quisieras,canción de Lu (banda), incluida en el álbum llamado Álbum.
Si tú me quisieras,canción de José Luis Rodríguez Vélez, también conocida como Cumbia santiagueña.
 Si tú me quisieras, cantada por Pedro Infante ({), con letra de Alberto Cervantes y Rubén Fuentes, incluida en el álbum Boleros inolvidables ({http://www.allmusic.com/album/boleros-inolvidables-mw0000065368}).